

Persone
Daisy Berkowitz, soprannome di Scott Putesky (1968-2017) – chitarrista statunitense
David Berkowitz, più noto con i soprannomi Figlio di Sam o Il killer della calibro 44 (1953) – serial killer statunitense
Liane Berkowitz (1923-1943) – antifascista tedesca
Niv Berkowitz (1986)– cestista israeliano

Altro
25657 Berkowitz – asteroide della fascia principale